Abam peut désigner :
 Abam, une localité du Cameroun dans la commune de Dzeng ;
 Abam, une localité du Cameroun dans la commune de Mvengue ;
 Abam, une localité du Cameroun dans la commune de Nanga-Eboko ;
 Abam, une localité du Cameroun dans la commune d'Akonolinga.